

Persone 
Jimmy Slattery – pugile statunitense
John Slattery – attore statunitense
Peter Slattery – rugbista a 15 australiano

Altro 
Rapporto Slattery – rapporto prodotto dal Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti e che trattava dello sviluppo dell'Alaska attraverso l'immigrazione